Arben Arbëri (né en 1964), footballeur albanais ;
 Klodian Arbëri (né en 1979), footballeur albanais ;
  (né en 1988), footballeur albanais ;
  (né en 1953), footballeur albanais.